Айосе Перес Гутьеррес (; 23 июля 1993, Санта-Крус-де-Тенерифе, Канарские острова, Испания) — испанский футболист, нападающий клуба «Лестер Сити». В настоящее, выступает на правах аренды за «Реал Бетис».

Биография

Клубная карьера 
Айосе родился в Санта-Крус-де-Тенерифе на Канарских островах и начал свою футбольную карьеру в местном «Тенерифе». Дебют состоялся в сезоне 2011/12 в четвёртом дивизионе. В следующем сезоне Перес сумел забить в Сегунде 15 мячей и финишировал в пятёрке лучших бомбардиров второго испанского дивизиона.

В июне 2014 года Айосе не принял предложения «Реал Мадрида», «Барселоны» и «Порту» и присоединился к «Ньюкаслу». В 8 туре английской Премьер-лиги для он вышел с первых минут против «Тоттенхэм Хотспур» и забил свой дебютный гол за «Ньюкасл» на 58 минуте, который оказался победным для команды (1:2). В следующих двух своих матчах Айосе забил гол в ворота «Ливерпуля» (0:1) и «Вест Бромвича».

4 июля 2019 года перешёл в «Лестер Сити» за 30 млн фунтов, подписав с клубом четырёхлетний контракт.

В январе 2023 года перешёл в «Реал Бетис» на правах аренды до конца сезона 2022/23. 9 марта этого же года забил первый гол за клуб в ворота «Манчестер Юнайтед».

Карьера в сборной 
В 2014 году в составе молодёжной сборной Испании до 21 года провёл два матча.

Статистика

Достижения 

«Лестер Сити»
 Обладатель Кубка Англии: 2020/21
 Обладатель Суперкубка Англии: 2021

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Лестер Сити» 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Тенерифе»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Лестер Сити»